Баланды — название населённых пунктов:
 
 Баланды — деревня в Арбажском районе Кировской области, Россия.
 Баланды — село в Великобагачанском районе Полтавской области, Украина.

См. также 
 Баланды 2 — погребальное сооружение апасиаков.